Humlegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Humlegöl, sjö i Västerviks kommun, 
Humlegölen (Nykils socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
Humlegölen (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn